Sniper est un mot anglais (tiré du verbe to snipe, en français « canarder »).

Il peut désigner :

 Un sniper, un tireur d'élite embusqué
 Par extension de sens donné par les médias, un professionnel de la mise en boîte qui tire à vue sur les invités des plateaux de télévision ou un homme politique qui affaiblit ses adversaires grâce à son sens de la répartie.

Odonymie 
 Sniper Alley

Musique 
 Sniper, un groupe de rap français

Films et téléfilms 

 1990 : Sniper, téléfilm français de Klaus Biedermann, adapté du roman éponyme de Frédéric H. Fajardie ;
 1991 : Sniper 2 : L'Affaire Petracci, téléfilm français de Daniel Losset, d’après le roman éponyme de Frédéric H. Fajardie ;
 1993 : Sniper, film américano-péruvien de Luis Llosa ;
 1994 : Sniper, court-métrage luxembourgeois de Pol Cruchten ;
 2002 : Sniper 2, téléfilm américain de Craig R. Baxley ;
 2004 : Sniper 3, vidéofilm américain de P.J. Pesce ;
 2009 : Snipers, tireur d'élite, film hongkongais de Dante Lam.

Jeux vidéo 
 Sniper Wolf, un personnage de la série Metal Gear apparaissant dans le jeu vidéo Metal Gear Solid ;
 Sniper Elite, un jeu vidéo sorti en 2005
 Sniper : Ghost Warrior, un jeu vidéo sorti en 2010.
 Sniper Elite V2, un jeu vidéo sorti en 2012

Littérature et ouvrages documentaires 
 Sniper, un roman noir de Frédéric H. Fajardie

Informatique 
 Sniper, un site web ou un logiciel permettant d'enchérir automatiquement.

Notes et références